Atalaia puede referirse a:

 Varias freguesias portuguesas:
 Atalaia en el municipio de Vila Nova da Barquinha;
 Atalaia en el municipio de Lourinhã;
 Atalaia en el municipio de Gavião;
 Atalaia en el municipio de Montijo;
 Atalaia en el municipio de Pinhel;
 Póvoa de Atalaia y Atalaia do Campo, ambas en el municipio de Fundão;

 Varias ciudades de Brasil:
 Atalaia, en el estado de Alagoas;
 Atalaia, en el estado de Paraná; 
 Atalaia do Norte, en el estado de Amazonas;

 Pico da Atalaia, punto más elevado de Salvaje Grande, la mayor de las Islas Salvajes (Portugal);